LAK (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Lak – en hård malingstype
 Landssammenslutningen af Kursusstuderende – en tidligere dansk interesseorganisation for HF- og andres kursiststuderende